Scirocco kan avse:

 Sirocco – ett annat namn för den i Medelhavet och Nordafrika uppträdande vinden 
 Volkswagen Scirocco – en av Volkswagens bilmodeller
 Scirocco (musikalbum av Zzaj) –  av den på 1980- och 90-talet verksamma popgruppen Zzaj
 Scirocco-Powell – ett brittiskt formel 1-stall